Absalom (czasem w formie Absalon) – hebrajskie imię męskie
 Absalom – w Biblii: jeden z synów Dawida
 Absalom Whitley 1937 – synonim rodzaju ryb Pantolabus

Zobacz też